Forbundsrådet har flere betydninger:

 Forbundsrådet (Tyskland) – parlamentets andetkammer i Tyskland
 Forbundsrådet (Østrig) – parlamentets andetkammer i Østrig
 Forbundsrådet (Schweiz) – regeringen i Schweiz